Borgo (rione Rzymu)
 Borgo (Korsyka)